San Vigilio peut désigner :

 San Vigilio (titre cardinalice), titre cardinalice établi par le pape François
 San Vigilio di Marebbe, fraction de la commune de Marebbe dans le Trentin-Haut-Adige en Italie